Януш Тышкевич:
 Януш Тышкевич (ок. 1572 — 1642) — представитель старшей линии рода Тышкевичей, пользовавшейся придомком «Скумин». Воевода мстиславский 1621—1626 годах, трокский в 1626—1640 годах, виленский с 1640 года.
 Януш Тышкевич (1590—1649) — представитель младшей, графской, линии рода Тышкевичей; воевода киевский с 1630 года.